Томас Джозеф «Том» Лагард (; родился 10 февраля 1955) ― бывший американский баскетбольный игрок, выступал в лиге НБА с 1977 по 1985 год. Выступал в составе баскетбольной команды университета Северной Каролины. Был отобран 9-м пиком в первом раунде драфта 1977 года клубом Денвер Наггетс.

Играл на позициях тяжёлого форварда и центрового. Проведя свой дебютный сезон с Наггетс, Лагард провёл следующие два сезона в составе клуба Сиэтл Суперсоникс.

В 1980 году он был отобран Даллас Маверикс в межсезонное время на расширенном драфте. Лагард был единственным членом команды, который сыграл во всех 82 матчах за Маверикс в их самом первом сезоне, состоявшемся в 1980-81 годах. Занял второе место в команде по очкам после Джима Спанаркеля и лидировал среди прочих игроков команды по подборам и блок-шотам.

В следующем сезоне Лагард уменьшил своё среднее время пребывания на матче до 19 минут и выступил всего лишь уже в 47 матчах за Маверикс.
Ушёл из баскетбола в 1985 году.

Том и его жена Хизер живут в городе Саксапахав, Северная Каролина, у них есть двое детей. Вместе они реконструировали старую мельницу, которая теперь представляет собой музыкальную площадку, вмещающую в себя 700 человек, и носит название «Haw River Ballroom».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте basketball-reference.com
 Официальный сайт Haw River Ballroom

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Баскетболисты США
Центровые
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Википедия:Биографии современников
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Тяжёлые форварды
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу